Batin steht für:

 einen Textsinn (bāṭin, arabisch; „das Innere“, „innerer Sinn“) hinter der „oberflächlichen“ Wortbedeutung (ẓāhir)
 den Oberbegriff für bestimmte islamische Theologen, welche eine Auslegung nach diesem „tieferen“ Textsinn forcieren, siehe Batiniyya
 eine Ortschaft in der Oblast Russe in Bulgarien, siehe Batin (Russe)
 eine Ortschaft im Kreis Galați im rumänischen Donaudelta, siehe Batin (Galați)
 eine Ortschaft im Kreis Cluj in Rumänien, siehe Batin (Cluj)
 eine Ortschaft bei Posušje in Bosnien und Herzegowina, siehe Batin (Posušje)
 eine Volksgruppe, welche in der Jambi Provinz auf der Insel Sumatra in Indonesien lebt, siehe Batin (Volk)

Batin ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Batin (* 1987), rumänischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Battin